Gemel Smith (né le  à Toronto dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Alors qu'il évoluait pour l'Attack d'Owen Sound dans la LHO, il est repêché au quatrième tour,  rang au total, par les Stars de Dallas durant le repêchage d'entrée dans la LNH 2012. Il termine sa carrière junior avec les Knights de London qui l'avaient acquis durant la saison 2013-2014.

Il commence sa carrière professionnelle en 2014-2015 avec les Stars du Texas, équipe affiliée avec Dallas dans la LAH. Il fait ses débuts dans la LNH avec Dallas en 2016-2017.

Le , il est réclamé au ballottage par les Bruins de Boston.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||66 ||8 ||8 ||16 ||14 ||21 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2011-2012 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||68 ||21 ||39 ||60 ||51 ||5 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
| 2012-2013 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||61 ||23 ||29 ||52 ||54 ||12 ||7 ||3 ||10 ||10
|-
| 2013-2014 ||Attack d'Owen Sound ||LHO ||40 ||26 ||22 ||48 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Knights de London ||LHO ||29 ||11 ||16 ||27 ||10 ||9 ||3 ||9 ||12 ||9
|-
| 2014-2015 ||Stars du Texas ||LAH ||68 ||10 ||17 ||27 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Stars du Texas ||LAH ||65 ||13 ||13 ||26 ||24  ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2015-2016 ||Steelheads de l'Idaho ||ECHL ||4 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Stars du Texas ||LAH ||53 ||12 ||21 ||33 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 ||Stars de Dallas ||LNH ||17 ||3 ||3 ||6 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas ||LNH ||46 ||6 ||5 ||11 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH ||14 || 2 || 1 || 3 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Bruins de Providence || LAH || 47 || 16 || 24 || 40 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 ||Crunch de Syracuse || LAH ||  50 || 22 || 18 || 40 || 50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH || 3 || 3 || 3 || 6 || 7 || - || - || - || - || - 
|-
| 2020-2021 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 5 || 0 || 3 || 3 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Red Wings de Détroit || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2021-2022 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| Crunch de Syracuse || LAH || 13 || 5 || 3 || 8 || 2 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-

| 91 || 12 || 13 || 25 || 58 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2012 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 2 || 3 || 5 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ontario 
2010-2011 : champion de la Coupe J.-Ross-Robertson avec l'Attack d'Owen Sound

Références 

Naissance en avril 1994
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur des Knights de London
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Steelheads de l'Idaho
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)